Коук може да се отнася за:
 Кристина Коук (р. 1979), американска космонавтка
 Коук (окръг), окръг в Тексас, Съединените щати